Гран-прі Угорщини 2017 (офіційно Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 30 липня  на гоночній трасі Хунгароринг в Будапешті, Угорщина. Це одинадцятий етап чемпіонату світу, тридцять друге Гран-прі Угорщини в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Ніко Гюлькенберг отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.
 – Даніїл Квят отримав штраф в три позицій за перешкоджання Ленсу Строллу під-час Q1.
 – Серхіо Перес і Кевін Магнуссен показали однаковий час під-час Q1. Так-як Перес першим встановив час, то він стартував попереду Магнуссена.

Перегони

Примітки 
 – Кевіну Магнуссену було додано 5 секунд до його часу за те, що витіснив Ніко Хюлкенберга з траси.
 – Ніко Гюлькенберг не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Угорщини
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Липень 2017
2017 в угорському спорті